Milestones může být:

 Milestones (album, Miles Davis) – album trumpetisty Milese Davise z roku 1958
 Milestones (album, The Rolling Stones) – kompilační album skupiny The Rolling Stones z roku 1972
 Milestones (album, Roy Orbison) – album Roye Orbisona z roku 1972
 Milestones (skupina) – rakouská hudební skupina